Pascher ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Pascher (1881–1945), böhmisch-tschechoslowakischer Botaniker
 Fridhardt Pascher (* 1936), deutscher Kommunalpolitiker
 Hans Pascher (* 1858 nahe Ödenburg - † 1945) Österreichischer Baumeister und Architekt
 Joseph Pascher (1893–1979), deutscher katholischer Liturgiewissenschaftler
 Karl Pascher von Osserburg (1847–1910), Generalinspektor der österreichischen Bundesbahnen
 Kurt Pascher (* 1958), deutscher Komponist, Arrangeur und Dirigent; Leiter der Böhmerwälder Musikanten
 Maria Pascher (1884–1969), deutsche Politikerin 
 Michael Pascher (* 1979), österreichischer Schauspieler

Pascher steht für:
 einen Schmuggler, siehe Schmuggel
 einen klatschenden Volksmusiker im österreichisch-bayrischen Raum, siehe Paschen (Musik)
 Pascher (Familie), eine adlige österreichische Familie

Siehe auch:
 Paschen